Le champion des champions 2022 est un tournoi de snooker professionnel de catégorie non-classée comptant pour la saison 2022-2023. L'épreuve se tient du 31 octobre au 6 novembre 2022 au Bolton Whites Hotel de Bolton en Angleterre. Elle est sponsorisée par le concessionnaire automobile britannique Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi rassemble 16 participants, vainqueurs de tous les tournois classés et non-classés qui ont été disputés depuis la dernière édition en 2021. Participent également le finaliste du dernier championnat du monde, la championne du monde féminine et le champion du monde seniors. Dans l'éventualité où tous ces tournois ne seraient remportés que par moins de 16 joueurs différents, les places restantes seront attribuées aux joueurs étant les mieux placés au classement mondial. 

Judd Trump est le tenant du titre, il s'était imposé l'an passé face à John Higgins en finale sur le score de 10 manches à 4.

Faits marquants 
Fan Zhengyi crée la surprise au premier tour en sortant Neil Robertson en manche décisive. Le joueur chinois atteint même les demi-finales, où il est stoppé par Ronnie O'Sullivan, lors d'une répétition du match qui les avait opposés lors du Masters d'Europe 2022 à Milton Keynes.

La finale est également une répétition, celle du Championnat du monde 2022 entre O'Sullivan et Judd Trump. O'Sullivan prend un meilleur départ et mène 6 manches à 1. Trump réalise ensuite son  break maximum en carrière, le deuxième seulement dans l'histoire de ce tournoi. Ronnie O'Sullivan s'impose finalement 10 manches à 6.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Finalistes du groupe : 
 Demi-finalistes du groupe : 
Dotation totale :

Joueurs qualifiés 
Les joueurs qualifiés pour l'épreuve sont :
 les vainqueurs des 16 tournois classés qui ont été disputés depuis la dernière édition,
 les vainqueurs des 2 tournois non-classés (dont le Masters) qui ont été disputés depuis la dernière édition,
 le tenant du titre,
 le vainqueur du championnat du monde féminin,
 le vainqueur du championnat du monde seniors,
 le finaliste du championnat du monde.

Un joueur est qualifié grâce à son classement mondial, malgré qu'il n'ait remporté aucun tournoi.

{|class="wikitable" span = 50 style="font-size:85%;
|-
|style="background:lightgrey": #cfc;" width=10|
|Le joueur s'était déjà qualifié en gagnant un autre tournoi
|}

Tableau

Finale

Centuries 
 147, 114, 104, 100  Judd Trump
 141, 118  John Higgins
 140, 105  Mark Selby
 135, 131, 124, 117, 108, 106, 103  Ronnie O'Sullivan
 135, 130, 123  Fan Zhengyi
 132  Zhao Xintong
 122  Neil Robertson
 118, 110, 103  Mark Allen
 102  Robert Milkins

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Champion des champions 2021
 Champion des champions
 Snooker
 Glossaire du billard

2022
Snooker en Angleterre en 2022